DWT est une abréviation pouvant signifier :

en informatique
 .dwt, une extension de nom de fichier ;
 DWT (où DW signifie drawing et T signifie template), dans le logiciel AutoCAD, un modèle ou gabarit pour dessiner d'autres éléments ;
 DWT, dans le logiciel FrontPage de Microsoft, un modèle de page, interne au serveur, qui permet de générer des pages à partir de ce modèle ;

dans le domaine maritime
 Deadweight tonnage (en français, port en lourd) ;

en mathématique et analyse du signal
 Discrete Wavelet Transform (en français, transformée en ondelettes discrète).

Notes et références